Municipio de Bristow puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bristow (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Randolph.
 Municipio de Bristow (condado de Boyd, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Boyd.